ФК „Гленторан“ () е североирландски футболен отбор от Белфаст. Основан е през 1882 г. Играе мачовете си на стадион Дъ Оувал в Белфаст.

Постижения през годините 
Национални
 ИФА Премиършип
  Шампион (23): 1893 – 1894, 1896 – 1897, 1904 – 1905, 1911 – 1912, 1912 – 1913, 1920 – 1921, 1924 – 1925, 1930 – 1931, 1950 – 1951, 1952 – 1953, 1963 – 1964, 1966 – 1967, 1967 – 1968, 1969 – 1970, 1971 – 1972, 1976 – 1977, 1980 – 1981, 1987 – 1988, 1991 – 1992, 1998 – 1999, 2002 – 2003, 2004 – 2005, 2008 – 2009
  Вицешампион (27): 1900 – 1901, 1901 – 1902, 1907 – 1908, 1908 – 1909, 1910 – 1911, 1913 – 1914, 1914 – 1915, 1915 – 1916, 1917 – 1918, 1921 – 1922, 1925 – 1926, 1929 – 1930, 1933 – 1934, 1949 – 1950, 1953 – 1954, 1959 – 1960, 1970 – 1971, 1975 – 1976, 1977 – 1978, 1981 – 1982, 1982 – 1983, 1983 – 1984, 1988 – 1989, 2001 – 2002, 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 2008
  Бронзов медалист (25): 1894 – 1895, 1897 – 1898, 1902 – 1903, 1903 – 1904, 1918 – 1919, 1919 – 1920, 1922 – 1923, 1928 – 1929, 1939 – 1940, 1948 – 1949, 1956 – 1957, 1958 – 1959, 1965 – 1966, 1968 – 1969, 1974 – 1975, 1979 – 1980, 1984 – 1985, 1989 – 1990, 1990 – 1991, 1995 – 1996, 1996 – 1997, 2000 – 2001, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2020 – 2021, 2021 – 2022
 Купа на Северна Ирландия
  Носител (23): 1913 – 1914, 1916 – 1917, 1920 – 1921, 1931 – 1932, 1932 – 1933, 1934 – 1935, 1950 – 1951, 1965 – 1966, 1972 – 1973, 1982 – 1983, 1984 – 1985, 1985 – 1986, 1986 – 1987, 1987 – 1988, 1989 – 1990, 1995 – 1996, 1997 – 1998, 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2003 – 2004, 2012 – 2013, 2014 – 2015, 2019 – 2020
  Финалист (19): 1895 – 1896, 1898 – 1899, 1912 – 1913, 1915 – 1916, 1918 – 1919, 1922 – 1923, 1924 – 1925, 1941 – 1942, 1942 – 1943, 1944 – 1945, 1946 – 1947, 1948 – 1949, 1951 – 1952, 1953 – 1954, 1955 – 1956, 1963 – 1964, 1966 – 1967, 2002 – 2003, 2005 – 2006
 Купа на лигата
  Носител (7): 1988 – 1989, 1990 – 1991, 2000 – 2001, 2002 – 2003, 2004 – 2005, 2006 – 2007, 2009 – 2010
  Финалист (5): 1996 – 1997, 1997 – 1998, 1998 – 1999, 2001 – 2002, 2005 – 2006
 Суперкупа на Северна Ирландия
  Носител (15): 1917, 1942, 1951, 1960, 1962, 1966, 1977, 1978, 1983, 1987, 1992, 1995, 1999, 2000, 2001
  Финалист (3): 1998, 1999, 2000
 Златна купа на Северна Ирландия
  Носител (15): 1916 – 1917, 1941 – 1942, 1950 – 1951, 1959 – 1960, 1961 – 1962, 1965 – 1966, 1976 – 1977, 1977 – 1978, 1982 – 1983, 1986 – 1987, 1991 – 1992, 1994 – 1995, 1998 – 1999, 1999 – 2000, 2000 – 2001
Регионални
 Трофей на графство Антрим
  Носител (27): 1900 – 1901, 1901 – 1902, 1910 – 1911, 1915 – 1916, 1917 – 1918, 1924 – 1925, 1930 – 1931, 1939 – 1940, 1940 – 1941, 1943 – 1944, 1949 – 1950, 1950 – 1951, 1951 – 1952, 1956 – 1957, 1967 – 1968, 1970 – 1971, 1977 – 1978, 1984 – 1985, 1986 – 1987, 1998 – 1999, 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002, 2002 – 2003, 2007 – 2008, 2010 – 2011
 Купа на Ълстър
  Носител (9): 1950 – 1951, 1952 – 1953, 1966 – 1967, 1976 – 1977, 1981 – 1982, 1982 – 1983, 1983 – 1984, 1988 – 1989, 1989 – 1990
 Градска купа
  Носител (18): 1896 – 1997, 1898 – 1999, 1910 – 1911, 1911 – 1912, 1913 – 1914, 1914 – 1915, 1915 – 1916, 1916 – 1917, 1918 – 1919, 1931 – 1932, 1950 – 1951, 1952 – 1953, 1956 – 1957, 1964 – 1965, 1966 – 1967, 1969 – 1970, 1972 – 1973, 1974 – 1975
 County Antrim Centenary Chalice
  Носител (1): 1987/88
Международни
 Blaxnit Cup
  Носител (1): 1972 – 1973
 Купа на Виена
  Носител (1): 1913/14
 Купа Интер-сити
  Носител (1): 1943/44
 Купа Флуудлит
  Носител (2): 1987 – 1988, 1989 – 1990
 Сетанта спортс къп
  Финалист (1): 2008

Външни препратки 
 Официален уебсайт на клуба
 Академия на Гленторан
 Гленторан ФК в сайта на УЕФА

Северноирландски футболни отбори
Спорт в Белфаст